Frits Eschauzier, architect
 Eschauzier Cup, golftoernooi